Dynastie Braganza-Sasko-Koburg-Gotha (též Braganza-Wettin) je někdejší německo-portugalská dynastie vládnoucí v Portugalském království od roku 1853 do roku 1910.

Historie 
Zakladateli dynastie byli manželé Marie II. z rodu Braganza a Ferdinand z dynastie sasko-kobursko-gothajské. Jelikož je tato dynastie vymřelá, následnictví portugalského trůnu přešlo na potomky Michala I. Portugalského (strýce Marie II.) z dynastie Braganza.

V roce 1910 byla v Porugalsku svržena monarchie a nastolena republika. V roce 1932 se o dědičné tituly přihlásila žena Maria Pia Sasko-Kobursko-Gothajská a z Braganzy, nemanželská dcera Karla I.

Rodokmen

Externí odkazy 
 

 
 
 
Vymřelé panovnické rody